La Mesada steht für:
 La Mesada (Catamarca)
 La Mesada (Iruya), Dorf in Argentinien

Siehe auch:
 Mesada